Wielka Góra – szczyt w Beskidzie Małym
 Wielka Góra – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Wielka Góra – wzniesienie na Garbie Tenczyńskim
 Wielka Góra – wzniesienie Garbu Tarnogórskiego
 Wielka Góra – wzniesienie w słowackiej części Małych Pienin